Gemünden kan syfta på:

Geografi

Tyskland
 Gemünden am Main – en stad i Bayern
 Gemünden, Hunsrück – en kommun i Rheinland-Pfalz
 Gemünden, Westerwald – en kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz
 Gemünden (Felda) – en kommun i Hessen
 Gemünden (Wohra) – en stad i Hessen